Кубок Азии по футболу 2027 года — 19-й по счёту футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить в 2027 году в Саудовской Аравии. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Выборы организаторов 
АФК подтвердила, что 7 стран выразили заинтересованность в проведении Кубка Азии в 2027 году. Ожидается, что место проведения будет объявлено на внеочередном конгрессе АФК в феврале 2023 года. Заявку на проведение турнира выдвинули семь стран:Катар, Иран, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан , Ирак и Иордания (совместная заявка).

С декабря 2020 года заявок осталось четыре: Иран, Индия, Саудовская Аравия и Катар. В октябре 2022 года было объявлено, что Катар примет Кубок Азии 2023, из-за того что Китай в мае 2022 года отказался от проведения турнира из-за пандемии COVID-19; ранее Иран снял свою заявку на проведение турнира. В том же месяце было объявлено, что в борьбе остаются два кандидата: Индия и Саудовская Аравия. 

В декабре 2022 года Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом, поскольку Индия отозвала свою заявку. В феврале 2023 года было объявлено, что турнир пройдёт в Саудовской Аравии.

Квалификация

Квалифицировались в финальный турнир

Примечания

Ссылки 
 AFC Asian Cup, the-AFC.com

2027
2027 год в футболе